Villa da vendere, film diretto da Ferruccio Cerio (1941)
Villa da vendere (Se vende un palacio), film diretto da Ladislao Vajda (1943)